Línea 142 puede referirse a:

 Ex Línea 142 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 142 de colectivos de Rosario.
 Línea 142 de la EMT Madrid.
 Línea 142 de ómnibus de Montevideo.